Samsung SCH-E200 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SCH-E380
 Samsung SCH-X800
 Samsung SCH-E370
 LG K8000
 Samsung SCH-X850

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SCH-E200  

E